Београдска зона у сезони 1982/83. бројала је 16 клубова. Виши степен такмичења је Српска лига а нижа Прва Београдска лига.	
	
Захваљујући својим пласманима на крају сезоне 1982/83. следећи клубови су променили ранг:	
 БСК из Батајнице као првопласирани тим Београдске зоне преселио се у Српску лигу — Север.	
 Хидротехника из Београда као најлошије пласиран тим Београдске зоне такмичење наставља у Прву Београдску лига.
 За сезону 1983/84.
 БСК из Батајница као првопласирани тим Београдске зоне преселио се у Српску лигу — Север.
 Хидротехника из Београда као најлошије пласиран тим Београдске зоне такмичење наставља у Прву Београдску лига.	
{| style="text-align:center"
|- bgcolor=#C0FFC0
|colspan="4"|У Београдску зону пласирали су се:
|- bgcolor=#C0FFC0
|  || align=left |  БАСК, Београд
|  || align=left |  Авала, Бели Поток
|}

Клубови и локација тимова Београдске зоне

Резултати по колима и број гледалаца

Посећеност утакмица 

{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #efefef;" 
|| || 
|} 

Дијаграм посећеност утакмица Београдске зоне

.

Резултати и статистика 
Домаћини су наведени у левој колони.

{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 95%; text-align: center" class="wikitable"	
!align="left"| !! style="text-align: left" | Екипа !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
|- 	
!1|| style="text-align: left" | Будућност, Добановци	
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #C0FFC0;"|3:1 ||style="background: #C0FFC0;"|4:2 ||style="background: #FFFACD;"|0:0 ||style="background: #C0FFC0;"|3:2 ||style="background: #C0FFC0;"|4:2 ||style="background: #FFE4E1;"|2:3 ||style="background: #FFE4E1;" |1:3 ||style="background: #FFFACD;"|0:0 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1 	
|- ! style="background: #f9f9f9;"	
	
!2|| style="text-align: left" | Полет	
| style="background: #C0FFC0;" |3:2 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |4:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFE4E1;" |2:3 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:3 || style="background: #C0FFC0;" |3:2 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 || style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 	
|-	
	
!3|| style="text-align: left" | ИЛР Железник	
|style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:2 ||style="background: #C0FFC0;" |4:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFE4E1;" |1:4 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!4|| style="text-align: left" | ИМТ, Нови Београд	
|style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0	
|-	
	
!5|| style="text-align: left" | Вождовац	
|style="background: #FFE4E1;" |1:4 ||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |2:3 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #C0FFC0;" |5:1 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |4:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |4:2 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!6|| style="text-align: left" | БСК, Батајница	
|style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |5:2 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |4:1 ||style="background: #C0FFC0;" |5:2 ||style="background: #C0FFC0;" |4:1 ||style="background: #C0FFC0;" |4:1 ||style="background: #C0FFC0;" |4:0 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #C0FFC0;" |5:3||style="background: #C0FFC0;" |4:1 ||style="background: #FFE4E1;" |2:3 	
|-	
	
!7|| style="text-align: left" | Графичар	
|style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #FFFACD;" |3:3 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;"|3:1 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!8|| style="text-align: left" | Хидротехника, Београд	
|style="background: #FFE4E1;" |1:3 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFE4E1;" |2:4 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:4 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFE4E1;" |1:3 ||style="background: #FFE4E1;" |2:5 ||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFE4E1;" |0:2 ||style="background: #FFE4E1;" |1:6 	
|-	
	
!9|| style="text-align: left" | Прва Искра, Барич 	
|style="background: #C0FFC0;" |5:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFE4E1;" |3:4||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 	
|-! style="background:#F0F0F0;" 	
	
!10|| style="text-align: left" | Телеоптик, Земун	
|style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |5:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |0:2 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:2 	
|-! 	
	
!11|| style="text-align: left" | Трудбеник	
|style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #C0FFC0;" |3:2 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #FFE4E1;" |1:4 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |4:1 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:2 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |0:2 ||style="background: #FFE4E1;" |1:8 ||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFE4E1;" |0:4 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!12|| style="text-align: left" | Дунавац, Гроцка	
| style="background: #C0FFC0;" |1:0 || style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #C0FFC0;" |5:2 || style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |4:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX ||style="background: #C0FFC0;" |5:1 ||style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!13|| style="text-align: left" | Палилулац	
| style="background: #FFE4E1;" |0:1 || style="background: #C0FFC0;" |4:2 ||style="background: #C0FFC0;" |4:1 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 || style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFE4E1;" |2:3 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #FFE4E1;"|0:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX ||style="background: #FFFACD;"|1:1||style="background: #FFE4E1;" |0:2 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!14|| style="text-align: left" | Змај, Земун	
| style="background: #FFE4E1;" |0:4 || style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFFACD;" |3:3 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:2 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |5:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #FFE4E1;" |2:3 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |4:2
|-! style="background:#F0F0F0;"
 
!15|| style="text-align: left" | ОФК Жарково	
| style="background: #C0FFC0;" |4:1 || style="background: #FFE4E1;" |2:3 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |4:0 ||style="background: #C0FFC0;" |5:1 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |1:2
|-! style="background:#F0F0F0;"	
 
!16|| style="text-align: left" | ИМ Раковица	
| style="background: #C0FFC0;" |3:1 || style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #FFE4E1;" |1:3 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFE4E1;" |2:3 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX	
|}	
{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 	
|| ||  ||  	
|}

Позиције на табели по колима

Табела 

|width"50"| 
|valign="top"|

|width"50"| 
|valign="top"|	

|}
 За сезону 1983/84.
 БСК из Батајница као првопласирани тим Београдске зоне преселио се у Српску лигу — Север.	

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|- bgcolor=#C0FFC0
|colspan="4"|У Београдску зону пласирали су се:
|- bgcolor=#C0FFC0
|  || align=left |  БАСК, Београд
|  || align=left |  Авала, Бели Поток
|}

Референце

Спољашње везе 	
 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији

Сезоне Београдске зоне у фудбалу
Сезона 1982/83. у југословенском фудбалу